

Geografia 
 Amandi – frazione del comune spagnolo di Villaviciosa, nella provincia delle Asturie
 Amandi o Amando – antico casale della diocesi di Ariano, nell'attuale territorio comunale di Ariano Irpino

Persone 
 Adam Amandi – politico ghanese, già membro del Parlamento del Ghana
 Alejandro Rebollo Álvarez Amandi – politico spagnolo, già membro del Congresso dei Deputati

Pagine correlate 
 Amando